Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Jan Kodeš 2–6, 6–2, 7–5, 6–4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1975